Sormusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sormusaari (ö i Norra Savolax), 
 Sormusaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar